Norfolk Regional Airport bezeichnet:

 Norfolk Regional Airport (Nebraska), Flugplatz bei Norfolk, Nebraska, Vereinigte Staaten
 Norfolk International Airport, Flughafen in Norfolk, Virginia, Vereinigte Staaten